Stanisław Sylwester Raczyński (1890-1955), oficer Wojska Polskiego
 Stanisław Wacław Raczyński (1898-1982), oficer Wojska Polskiego